Lochte est un patronyme porté notamment par :

 Dick Lochte (1944-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Ryan Lochte (1984-), nageur américain spécialiste des épreuves de dos et quatre nages.

Homonymie de patronyme